ZTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zacinto (Grecia)